Ниже представлен Спи́сок премье́р-мини́стров Индоне́зии. Должность премьер-министра Республики Индонезия () введена 14 ноября 1945 года, эту должность занял Сутан Шарир. До этого, в соответствии с первоначальной редакцией Конституции 1945 года, правительство возглавлял президент. Изначально премьер-министр обладал меньшими полномочиями, чем президент и вице-президент, однако после принятия временной Конституции Индонезии в 1950 году его полномочия были значительно расширены, что сделало премьер-министра фактическим главой государства. 9 июля 1959 года президент Сукарно своим декретом ввёл в действие Конституцию 1945 года с некоторыми изменениями. В соответствии с этой конституцией, пост премьер-министра был упразднён, главой правительства стал президент. Последним премьер-министром Индонезии был Джуанда Картавиджайя.

Условные обозначения:

См. также 
 Список президентов Индонезии
 Список вице-президентов Индонезии
 Список министров иностранных дел Индонезии

Индонезия

Премьер-министры